

Населені пункти та їхні частини
 Соколовиці — село в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Соколовиці — село в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Соколовиці — село в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Соколовиці — колонія в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки